Караой () — село в Балхашском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Караойского сельского округа. Код КАТО — 193657100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1573 человека (797 мужчин и 776 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1825 человек (949 мужчин и 876 женщин).

История
Находился на стыке Ак - Ичкинской волости , Биен - Куяндинской волости и Нижне - Аксуйской волости.

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Балхашского района